Alex Lowes – pilota motociclistico britannico
 Katie Lowes – attrice e regista teatrale statunitense
 Sam Lowes – pilota motociclistico britannico